Kozí horka má více významů:

 Kozí horka – přírodní památka u obce Plumlov v okrese Prostějov.
 Kozí horka (Bobravská vrchovina) – kopec (358 m n. m.) v Bobravské vrchovině v okrese Brno-venkov
 Kozí horka (Drahanská vrchovina) – kopec (361 m n. m.) vojenský újezd Březina, okres Vyškov
 Kozí horka (vojenský újezd Libavá) – kopec (600 m n. m.) u zaniklé vesnice Barnov v okrese Olomouc